Outlander bezeichnet

 einen deutsch-amerikanischen Fantasy-Abenteuerfilm von 2008, siehe Outlander (Film)
 Outlander, Originaltitel des Romans Feuer und Stein
 eine auf dem Roman Feuer und Stein und dessen Fortsetzung basierende Fernsehserie, siehe Outlander (Fernsehserie)
 ein Automodell von Mitsubishi, siehe Mitsubishi Outlander
 ein Videospiel von 1992, siehe Outlander (Computerspiel)
 ein Album des walisischen Musikers Meic Stevens von 1970, siehe Outlander (Album)

Siehe auch:
 Outland